Mezquida ist der Familienname der folgenden Personen:

 Marco Mezquida (* 1987), spanischer Jazzmusiker
 Nicolás Mezquida (* 1992), uruguayischer Fußballspieler